Nadritschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Nadretschnoje/Надречное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Nadritschne (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Nadritschne (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Nadritschne (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Nadritschne (Kamin-Kaschyrskyj)